Прва лига Француске у рукомету () послује под именом Starligue (тренутно носи назив Liqui Moly Starligue по генералном спонзору) најјача је мушка професионална рукометна лига у Француској. Лигом управља Национална рукометна лига, под делегацијом Француске рукометне федерације. Основана 1952. године, у лиги се тренутно такмичи 16 тимова.

Монпеље је најуспешнији клуб са 14 титула, а клуб који је освојио највише узастопних титула је Париз Сен Жермен са 8 од 2015. до 2022. године.

Шампион и вицешампион директно се квалификују за групну фазу ЕХФ Лиге шампиона. Победници Купа Француске и Лига купа квалификују суе за ЕХФ Лигу Европе. Ако је победник (једног од) ових пехара уједно и шампион, место(а) се приписује у смислу рангирања у шампионату Француске.

Од 2016. године лига има насловног спонзора. Дисконтни малопродајни ланац Лидл је био први који је плаћао милион евра по сезони за права (са изузетком последње сезоне, краткорочно продужење потписано током кризе изазваном пандемијом вируса корона). Наследио га је 2021. произвођач мазива Liqui Moly.

Клубови у сезони 2021/2022.

Прваци

Спољашње везе 

 Званична страница

Рукомет у Француској
Рукометне лиге